Блад () — английская фамилия. Известные носители:

 Блад, Морис (1870—1940) — британский стрелок, призёр летних Олимпийских игр.
 Блад, Ник (род. 1982) — английский актёр, режиссёр и продюсер.
 Блад, Ричард (более известен как Рикки Стимбот; род. 1953) — рестлер, закончивший свою карьеру в 1994 году.
 Блад, Симель (род. 1986) — шведская футболистка.
 Капитан Блад — вымышленный пират, главный герой серии книг Рафаэля Сабатини.

См. также 
 Блад — святой епископ с острова Мэн.